Слушатель:
 Слушатель — тот, кто слушает что-нибудь.
 Слушатель — должность занимаемая военнослужащим, обучающимся в высшем военно-учебном заведении и имеющим воинское звание офицера, а также, военнослужащим не имеющим воинского звания офицера, но принятый на учебу после окончания трех или четырех курсов гражданских высших учебных заведений соответствующего профиля (Приказ Минобороны России № 80 от 2003 г.). Не путайте с курсантом.
 Слушатель — лицо, осваивающее дополнительные профессиональные программы, программы профессионального обучения, а также лицо, зачисленное на обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования (Федеральный закон России № 273-ФЗ от 2012 г.). Не путайте со студентом.
 «Слушатель» — художественный фильм, комедия (Россия, 2004 год).

Примечания